Bajiao bezeichnet:

 Bajiao (Chuxiong) (八角镇), Großgemeinde der Stadt Chuxiong in der chinesischen Provinz Yunnan
 Bajiao (Lintan) (八角镇), Großgemeinde im Kreis Lintan in der chinesischen Provinz Gansu
 Bajiao (Shenchi) (八角镇), Großgemeinde im Kreis Shenchi in der chinesischen Provinz Shanxi
 Bajiao (Tongzi) (芭蕉镇), Großgemeinde im Kreis Tongzi in der chinesischen Provinz Guizhou
 Bajiao (Xuanhan) (芭蕉镇), Großgemeinde im Kreis Xuanhan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Bajiao (Yanting) (八角镇), Großgemeinde im Kreis Yanting in der chinesischen Provinz Sichuan
 Bajiao (Huili) (芭蕉乡), Gemeinde im Kreis Huili in der chinesischen Provinz Sichuan
 Bajiao (Longzhou) (八角乡), Gemeinde im Kreis Longzhou im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Bajiao (Xiaojin) (八角乡), Gemeinde im Kreis Xiaojin in der chinesischen Provinz Sichuan
 Bajiao (Yilong) (芭蕉乡), Gemeinde im Kreis Yilong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Bajiao (Ziyang) (芭蕉乡), Gemeinde im Kreis Ziyang in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Bajiao (Enshi) (芭蕉侗族乡), Nationalitätengemeinde der Dong in der stadt Enshi in der chinesischen Provinz Hubei
 Bajiao (Fushan) (八角街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Fushan in der chinesischen Provinz Shandong
 Bajiao (Shijingshan) (八角街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Shijingshan der chinesischen Hauptstadt Peking